Сан Марино је први пут на Летњим олимпијским играма учествовао 1960. године које су одржане у Риму и од тада је учествовао на тринаест летњих и осам зимских олимпијских игара.

Олимпијски комитет Сан Марина је основан 1959. године, а исте године је признат од стране МОКа.

Најстарији учесник је био стрелац Лео Франчиози са 47 година и 327 дана, а најмлађи пливач Грацијела Сантини са 16 година и 1 дан.

Сан Марино је до Зимских олимпијских игара 2014 учествовао осам пута, а у својој репрезентацији није имао ниједни такмичарку. До игара у Токију 2020. године, спортисти из Сан Марина су освојили три медаље.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Сан Марина по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2012.

Разлика у горње две табеле од 35 учесника (34 мушкарца и 1. жена) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обзира колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном.

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Сан Марина по спортовима на ЗОИ 
После ЗОИ 2010.

Разлика у горње две табеле у 6 учесника настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Грацијела Сантини, 16 година и 1 дан Монтреал 1996. пливање
 Најстарији учесник: Лео Франчиози, 47 година и 327 дана Москва 1980. стрељаштво
 Највише учешћа: Лео Франчиози — 4 учешћа (1960, 1968, 1976, 1980), Бруно Мори (1972, 1976, 1980, 1984) и Франческо Амичи (1992, 1996, 2000, и 2004.)
 Највише медаља: 3 
 Прва медаља: Токио 2020.
 Прво злато: -
 Најбољи пласман на ЛОИ: - 
 Најбољи пласман на ЗОИ: -

Освајачи медаља на ЛОИ

Референце

Спољашње везе 
 Олимпијски комитет Сан Марина
 Сан Марино на олимпијским играма.
 Међународни олимпијски комитет
 Добитници медаља на олимпијским играма

Сан Марино на олимпијским играма